Trutkobbarna är klippor i Finland.   De ligger i landskapet Nyland, i den södra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen runt Trutkobbarna är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Trutkobbarna.  Närmaste större samhälle är Ekenäs,  km nordväst om Trutkobbarna.

Kommentarer

Källor 

Öar i Raseborg
Finländska öar i Finska viken